Mike Flanagan – amerykański muzyk, członek zespołu Flanagan Brothers.
 Mike Flanagan (1926-2014) – brytyjski żołnierz, który ukradł dwa czołgi i zdezerterował, by dołączyć do izraelskiego korpusu czołgów.
 Mike Flanagan (1951–2011) – amerykański baseballista grający na pozycji miotacza, prezenter telewizyjny.
 Mike Flanagan (ur. 1952) – angielski piłkarz grający na pozycji napastnika.
 Mike Flanagan (ur. 1973) – amerykański futbolista grający na pozycji centra.
 Mike Flanagan (ur. 1978) – amerykański reżyser, scenarzysta.
 Mike Flanagan – postać z serialu manga pt. My Brother's Husband.
 Michael Flanagan (1833–1931) – irlandzki radny nacjonalistyczny.
 Michael Flanagan (1842–1890) – angielski krykiecista.
 Michael P. Flanagan (ur. 1962) – amerykański polityk, były członek Izby Reprezentantów ze stanu Illinois.
 Michael P. Flanagan – amerykański pedagog ze State Superintendent w stanie Michigan.
 Micky Flanagan – angielski komik.